Паузин — фамилия. Известные носители:
 Паузин, Ильзе (1919—1999) — австрийская и немецкая спортсменка, фигуристка.
 Паузин, Николай Иванович (1922—1996) — советский государственный деятель, председатель Кировского облисполкома.
 Паузин, Эрик (1920—1997) — австрийский и немецкий фигурист.